Cult of Luna – gruppo musicale svedese
 Cult of Luna – album dei Cult of Luna del 2001
 Cult of Luna – EP dei Cult of Luna del 2001